Vorontsov kan som auktorsförkortning betyda:

 Aleksei Ivanovich Vorontsov
 Nikolai Nikolaevich Vorontsov

Robotskapade auktorsförkortningar